Fouace, fouasse, fougasse, fougace ou fouée sont les appellations données à différents gâteaux, pains et brioches dans différentes régions de France :

fouace, fouasse ou  du pays rouergat, un pain sucré de ménage à la mie assez compacte en forme de couronne, fait d'une pâte au levain enrichie d’œufs et de beurre, peu sucré, souvent parfumé à l'eau de fleur d'oranger ;

fouace, autre nom de la fouée, spécialité du Val de Loire, du Poitou et des Charentes;

fouace nantaise, un pain brioché en forme d'étoile, spécialité du sud de la Loire-Atlantique ;

fouace vendéenne de la région vendéenne ;

fouace dite « de Rabelais », ou « de lernée », un pain brioché rond, spécialité du sud-ouest de la Touraine, du nord de la Vienne et nord des Deux-Sèvres ;

fougasse ou fougace, pain provençal à pâte molle.

De par leurs origines étymologiques, ces mets se rapprochent de la focaccia (Italie), de la fogazza (Sardaigne), de la fogaza (ou fogaseta ou fogassa) (Espagne), de la pogača (Balkans), de la pogácsa (Hongrie), de la pogatschen (Allemagne) et de la bougatsa (Grèce).

À Meucon (56) les lépreux, installés au , eurent le droit de fabriquer des sortes de gâteaux en forme d'écuelle  faits à partir de pâte à pain, cuits au feu de bois. La tradition a perduré jusqu'en 1973. La recette exacte ne se transmettait que de père en fils. Malgré une dernière tentative par un fils de fouacier (fouassier, foissier), boulanger à Vannes dans les années 1980, il semblerait que la fouace de Meucon ait définitivement disparu.

 Alexandra Fouace, une archère française (1979-).
 Guillaume Fouace, un artiste peintre français (1837 - 1895).

Notes et références